Brocco est un patronyme porté notamment par :

 Maurice Brocco (1885-1965), cycliste français ;
 Peter Brocco (1903-1992), acteur américain.

Homonymie de patronyme